Монте — власна назва.

Топоніми

Монте (округ, Аргентина) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині
 Монте (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині

Монте-Кассіно

Вілар-ду-Монте (Барселуш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Віларіню-ду-Монте — парафія.
 Монте (Муртоза) — парафія.
 Монте (Терраш-де-Бору) — парафія.
 Монте (Фафе) — парафія.
 Монте-Абраан — парафія.
 Монте-де-Фралайнш — парафія.

Монте (Франція)

Монте (округ) — округ у кантоні Вале
 Монте — місто в кантоні Вале
 Монте-Роза — гірський масив розташований в кантоні Вале
 Монте — громада в кантоні Фрібур